En géologie, charriage peut désigner :
 une nappe de charriage, un déplacement de couches sédimentaire sur une longue distance ;
 le charriage (transport) d'une particule par l'eau ou le vent.